Неготин се може односити на:
Неготин, градско насеље и седиште истоимене општине Неготин у Републици Србији
или:
Неготино, такође архаично срп. Неготин на Вардару, град и седиште истоимене општине Неготино у Северној Македонији
Неготино, такође архаично срп. Неготин Полошки, село у општини Врапчиште у Северној Македонији